Блен () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Находится на территории трех округов: три коммуны входят в состав округа Нант, восемь в состав округа Сен-Назер, три в состав округа Шатобриан-Ансени.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Блен, Буврон, Нотр-Дам-де-Ланд и Фе-де-Бретань.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: две коммуны кантон покинули и были включены коммуны упраздненных кантонов Савене и Сент-Этьен-де-Монлюк.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Блен (9 954 чел.)
 Буврон (3 068 чел.)
 Буэ (1 019 чел.)
 Камбон (3 959 чел.)
 Кийи (1 386 чел.)
 Кордеме (3 754 чел.)
 Ла-Шапель-Лоне (3 145 чел.)
 Лаво-сюр-Луар (772 чел.)
 Ле-Гавр (1 821 чел.)
 Ле-Тампль-де-Бретань (2 028 чел.)
 Мальвиль (3 531 чел.)
 Пренкьо (3 474 чел.)
 Савене (9 064 чел.)
 Сент-Этьен-де-Монлюк (7 515 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,3 % голосов против 21,8 % у Жана-Люка Меланшона и 20,9 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 64,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,9 %, Жан-Люк Меланшон – 23,0 %, Марин Ле Пен – 17,2 %, Франсуа Фийон – 15,6 %; 2 тур: Макрон – 76,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 31,1 %, Франсуа Олланд — 22,2 %, Марин Ле Пен — 14,4 %; 2 тур: Олланд — 55,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр коммуны Лаво-сюр-Луар Клер Трамье (Claire Tramier) (Экологическая политика) и мэр коммуны Ле-Гавр Николя Удаэр (Nicolas Oudaert) (Разные левые).

Ссылки